Odyssey Marine Exploration, empresa nord-americana amb seu a Tampa (Florida), presidida i cofundada el 1994 per Gabriel Francisco Yapur
 2001 Mars Odyssey, vehicle espacial robòtic que orbita el planeta Mart, sota un projecte desenvolupat per la NASA i contractat a Lockheed Martin
 ARP Odyssey, model de sintetitzador analògic fabricat per la marca ARP, i que va restar en producció entre els anys 1972 i 1981 
 Assassin's Creed Odyssey, videojoc d'acció i aventura històrica desenvolupat per Ubisoft i estrenat el 2018
 Magnavox Odyssey, primera videoconsola de la història, desenvolupada per Ralph Baer i comercialitzada a Amèrica del Nord a finals del 1972 
 Super Mario Odyssey, videojoc de plataformes en 3D desenvolupat i publicat per Nintendo per a Nintendo Switch